Bundestagswahlkreis 36 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Harburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Rotenburg I – Soltau-Fallingbostel (2009)
 Bundestagswahlkreis Soltau-Fallingbostel – Winsen L. (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hannover I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Harburg – Soltau (1949 bis 1961)